Сіліца — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Сіліца — невключена територія, округ Фон-дю-Лак, Вісконсин.
 Сіліца — невключена територія, округ Рендолф, Західна Вірджинія.
 Сіліца — невключена територія, округ Райс, Канзас.
 Сіліца — невключена територія, округ Сент-Луїс, Міннесота.